Johnny Jansen (1952), voetballer
Johnny Jansen (1975), voetballer, voetbaltrainer